Tipos extraliga 2020/21 byla 28. sezónou slovenské hokejové extraligy. Po pěti letech změnila název soutěže na Tipos extraliga. Do soutěže zasáhlo celkem 12 mužstev, jedenáct slovenských týmu a jeden z maďarska. Klub MAC Újbuda Budapešť po dvouletém působení v nejvyšší slovenské soutěži se vrátili zpět do soutěže Erste Liga. Tento ročník byl nesestupový, vítěz 1. slovenské ligy přímo postoupil do nejvyšší soutěže.

Kluby podle krajů 
 Bratislavský: HC Slovan Bratislava
 Košický: HC Košice
 Bánskobystrický: HC ’05 iClinic Banská Bystrica, HKm Zvolen a HC 07 Detva
 Trenčianský: HK Dukla Trenčín
 Nitranský: HK Nitra, HC Nové Zámky
 Žilinský: MHk 32 Liptovský Mikuláš
 Prešovský: HK Poprad
 Pest: MAC Újbuda

Tabulka Základní části

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- ALIGN="center"
|1.||Marcel Haščák||HK Poprad||48||38||31||69||24||18
|- ALIGN="center"
|2.||Patrik Svitana||HK Poprad||49||20||36||56||22||21
|- ALIGN="center"
|3.||Michal Chovan||HC Košice||45||12||44||56||22||8
|- ALIGN="center"
|4.||Marek Tvrdoň||HK Nitra||50||23||31||54||64||-3
|- ALIGN="center"
|5.||Dávid Skokan||HK Poprad||49||18||34||52||107||29
|- ALIGN="center"
|6.||Carl Ackered||HK Dukla Trenčín||50||17||35||52||34||8
|- ALIGN="center"
|7.||Radovan Bondra||HKm Zvolen||49||26||25||51||83||24
|- ALIGN="center"
|8.||Mikko Nuutinen||HKm Zvolen||49||18||31||49||72||11
|- ALIGN="center"
|9.||Marek Slovák||HK Nitra||50||18||31||49||46||8
|- ALIGN="center"
|10.||Pavel Klhůfek||HC Košice||47||31||17||48||58||13
|}

Hodnocení brankářů 
Toto je konečné pořadí nejlepších deset brankářů.

Playoff

Pavouk

Předkolo 
 HK Dukla Trenčín - HC ’05 iClinic Banská Bystrica 3:1 (4:3sn., 4:1, 1:2pp, 3:2pp)
 HC Košice - HC Mikron Nové Zámky 1:3 (4:1, 1:2, 1:5, 1:3)

Čtvrtfinále 
 HKm Zvolen - HC Mikron Nové Zámky 4:0 (3:2, 4:1, 4:2, 6:3)
 HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín  4:2 (5:4, 2:4, 2:1, 5:4, 1:3, 2:1pp)
 HK Poprad - HC 07 Detva 4:0 (6:3, 4:3, 2:1, 3:1)
 HC Slovan Bratislava - HK Nitra 4:1 (5:0, 4:1, 3:2, 2:8, 5:1)

Semifinále 
 HKm Zvolen - HC Slovan Bratislava 4:1 (3:2sn, 2:3pp, 5:2, 4:2, 2:1pp)
 HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 2:4 (3:1, 3:2sn, 1:2, 2:5, 2:3pp, 1:3)

Finále 
 HKm Zvolen - HK Poprad 4:1 (5:3, 4:3pp, 2:1pp, 4:7, 3:2)

Hráčské statistiky play-off

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- ALIGN="center"
|1.||Allan McPherson||HKm Zvolen||14||7||13||20||37||10
|- ALIGN="center"
|2.||Dávid Skokan||HK Poprad||15||9||6||15||30||5
|- ALIGN="center"
|3.||Marcel Haščák||HK Poprad||14||7||8||15||37||2
|- ALIGN="center"
|4.||Mikko Nuutinen||HKm Zvolen||14||6||9||15||14||8
|- ALIGN="center"
|5.||Rastislav Gašpar||HC Slovan Bratislava||10||4||10||14||4||4
|- ALIGN="center"
|6.||Radovan Bondra||HKm Zvolen||14||3||8||11||42||1
|- ALIGN="center"
|7.||Patrik Svitana||HK Poprad||13||0||11||11||2||3
|- ALIGN="center"
|8.||James Livingston||HK Poprad||15||5||5||10||16||3
|- ALIGN="center"
|9.||Brendan O'Donnell||HC Slovan Bratislava||10||4||6||10||4||-5
|- ALIGN="center"
|10.||Aaron Berisha||HK Dukla Trenčín||10||8||1||9||6||7
|}

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální stránky slovenského hokeje

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2020
Lední hokej v roce 2021
Sport na Slovensku v roce 2020
Sport na Slovensku v roce 2021